Таунли () — фамилия.

Персоналии 
 Таунли, Мадлен (более известная как Софи Кинселла; род. 1969) — британская писательница.
 Таунли, Уильям (1866—1950) — английский футболист и футбольный тренер.
 Таунли, Чарльз (1737—1805) — английский аристократ, антиквар, коллекционер.

Другое 
 Таунли — небольшой ударный кратер в области северо-западного побережья Моря Пены в экваториальной области видимой стороны Луны.